Od svih dužina koje spajaju datu točku P koja leži van pravca a s točkom tog pravca najmanja je ona koja je normalna na dati pravac.

Za dužine koje nisu normalne na pravac reći ćemo da su kose prema tom pravcu.
Teorem
Udaljenost date točke od datog pravca je dužina koja spaja datu točku s njenom projekcijom na dani pravac.

Dužinu te duži nazivamo rastojanje točke od pravca.  

Rastojanje vrha trokuta od pravca na kojoj leži stranica nasuprot tog vrha naziva se visina trokuta spuštena iz tog vrha ili na tu stranicu.

Geometrija